Il doppio del torneo di tennis Miami Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Gene Mayer che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Brian Teacher 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj /  Anand Amritraj (semifinali)
 Tom Gullikson /  Gene Mayer (campioni)

 Byron Bertram /  Bernard Mitton (quarti di finale)
 Bob Carmichael /  Brian Teacher (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 1978